Scrignac (en bretó Skrigneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 825 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Yann-Vari Perrot, rector de Scrignac, fundador de Bleun Brug, assassinat per la Resistència.

Referències 

Municipis del districte de Châteaulin